

Sigle 
 Grand Illinois Trail – percorso ciclistico dell'Illinois (Stati Uniti d'America)

Codici 
 GIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geita (Tanzania)

Musica 
 G.I.T.: Get It Together – album dei The Jackson 5 del 1973
 Git – album degli Skeletons & The Girl-Faced Boys del 2005
 Git – brano di Candan Erçetin, inserito nell'album Kırık kalpler durağında del 2009

Altro 
 Git – software di controllo versione distribuito
 Git – centro abitato dell'Iran situato nello shahrestān di Darmian
 Git! – film statunitense del 1965